Baolong bezeichnet:

 Guangzhou Baolong Motors, ehemaliger chinesischer Automobilhersteller
 Xia Baolong, chinesischer Politiker
 Baolong (Tianya), ein Dorf auf Hainan, China
 Baolong (Longgang), ein Straßenviertel im Bezirk Longgang der südchinesische provinzunmittelbare Stadt bzw. Sonderwirtschaftszone Shenzhen, China